Löten kan avse:

Löten – en stadsdel i Uppsala
Löten, Karlskoga – en stadsdel i Karlskoga
Löten, Kilafors - en by i Bollnäs kommun
Løten – en ort i Norge
Løtens kommun – en kommun i Norge

Se även
Löt